Plaats in Indonesië
 Katerban (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Katerban (Baron), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java